FC Dragoun Břevnov byl český fotbalový klub, který reprezentoval pražskou městskou čtvrť Břevnov. Klub byl založen v roce 1906. V sezóně 2005/06 skončil na 15. místě, které zaručovalo setrvání v ČFL. Po skončení sezóny klub opustil hlavní sponzor – firma Dragoun. Klub poté prodal třetiligovou licenci rezervě Mladé Boleslavi a ukončil následně svoji činnost.

Historické názvy 
Zdroj: 

 SK Břevnov (Sportovní klub Břevnov)
 TJ Břevnov (Tělovýchovná jednota Břevnov)
 FC Dragoun Břevnov (Football Club Dragoun Břevnov)
 2006 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Praha, Libri 1997.
 Jenšík, Miloslav, Macků, Jiří. Kronika českého fotbalu od roku 1945. Olympia 1998.
 Jeřábek, Luboš. Český a československý fotbal: lexikon osobností a klubů 1906–2006. Praha, Grada 2007.

Reference 

Břevnov
Břevnov
Břevnov
Sport v Břevnově